Готель «Вітрило» (Гаспра) — готель-санаторій в Криму, розміщується в межах Великої Ялти.

Розташування 
Корпуси санаторію розташовані на скелі мису Ай-Тодор в районі Нижнього Місхора, поблизу Ластівчиного гнізда, за 10 км від м. Ялта.

Назва 
Недалеко від берега в морі видніється самотня скеля «Вітрило» (), яка дала назву санаторію.

Особливості 
Довкола санаторію розбитий ландшафтний парк. Море за 150 м, пляж власний дрібногальковий (спуск на ліфті), обладнаний лежаками, навісами, кабінками для перевдягання, туалетами. Є: кафетерій, медпункт, рятувальна станція, пункт прокату пляжного інвентарю. На території санаторію працює бар, фітобар, ресторан, кіноконцертний зал, бібліотека, косметичний салон, фруктовий ринок, автостоянка, що охороняється, екскурсійне бюро. Готель-санаторій «Вітрило» має відкритий басейн, тренажерний зал, спортивне містечко (волейбол, баскетбол), зал лікувальної фізкультури, «турецьку» лазню, сауну, фітобар, більярд, дискотеку.

У готелі проводяться наукові, науково-технічні та ін. конференції.

Галерея

Джерела 

 Санаторій Парус / Гаспра 

Готелі Криму
Готелі Ялти